Samsonow ist der Familienname folgender Personen:

 Artjom Wladimirowitsch Samsonow (* 1989), russischer Fußballspieler
 Elisabeth von Samsonow (* 1956), deutsche Philosophin und Bildhauerin
 Fjodor Alexandrowitsch Samsonow (1901–1980), sowjetischer Generaloberst der Artillerie
 Ilja Alexejewitsch Samsonow (* 1997), russischer Eishockeyspieler
 Jewgeni Borissowitsch Samsonow (1926–2014), sowjetischer Ruderer, Olympiazweiter und russischer Rudertrainer
 Samson Iossifowitsch Samsonow (1921–2002), russischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Sergei Wiktorowitsch Samsonow (* 1978), russischer Eishockeyspieler
 Wladimir Samsonow (* 1976), weißrussischer Tischtennisspieler

Samsonow ist der Name folgender Orte:

 Samsonow (Rostow) in Russland

Siehe auch:
 Samsonowa